Кандрше могу бити:

 Кандрше (Литије), насељено мјесто у општини Литије, Република Словенија
 Кандрше (Загорје об Сави), насељено мјесто у општини Загорје об Сави, Република Словенија